Amitriptolinoksid je organsko jedinjenje, koje sadrži 20 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 293,403 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 -{Amitriptylinoxide}-

Амини 
Кватернарна амонијум једињења